Dömötör, utónév
 Dömötör, régi magyar családnév
Személyek
 Dömötör (?–1387), Demeter esztergomi érsek
 Dömötör (?–1398 novembere előtt), püspök különböző helyeken, köztük Veszprémben
hasonló
 Dömötör-torony, építmény Szegeden